Aiton kan syfta på:

Personer
William Aiton (1731–1793), skotsk botaniker. 
William Townsend Aiton (1766–1849), brittisk botaniker.

Platser
Aiton, Cluj, kommun i Rumänien.
Aiton, Savoie, kommun i Frankrike.